Stefano Allocchio, ciclista italiano
Stefano Allocchio, schermidore italiano